McKay Island ist der Name folgender Inseln:

in Kanada:
 McKay Island (British Columbia), im Pazifik vor Vancouver Island
 McKay Island (Manitoba), im Cedar Lake
 McKay Island (Neufundland und Labrador), im Atlantik vor Neufundland
 McKay Island (Nordwest-Territorien), im Großen Sklavensee
 McKay Island (Nunavut), im Nordatlantik vor Baffin Island
 McKay Island (Ontario, Caviar Lake), im Caviar Lake, Kenora District
 McKay Island (Ontario, Huronsee), im Huronsee, Algoma District
 McKay Island (Ontario, Oberer See), im Oberen See, Thunder Bay District
 McKay Island (Saskatchewan, Oliver Lake), im Oliver Lake, Ost-Saskatchewan
 McKay Island (Saskatchewan, Churchill Lake), im Churchill Lake, West-Saskatchewan
 Murray McKay Island in Manitoba
 Wallace McKay Island in Manitoba

in den Vereinigten Staaten:
 McKay Island (North Carolina), im Cape Fear River